

Persone
Leopoldo Moggi (1918-1940) – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare
Luciano Moggi (1937) – ex dirigente sportivo e manager calcistico italiano

Unità di misura
 Moggi, plurale di moggio – antica unità di misura
 Moggi nolani, plurale di moggio nolano – antica unità di misura

Pagine correlate
Moggio